Кейсі Аффлек ( 1975) — американський актор. 
 Бен Аффлек ( 1972) — американський актор, сценарист і кінорежисер.

Прізвища